Ел Отате има више значења:

 Ел Отате (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Отате (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Отате (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Отате (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Отате (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Отате (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Отате (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Отате (Санто Доминго Армента), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Отате (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Отате (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Отате (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Отате (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Отате (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Отате (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Отате (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Отате (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Отате (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Отате, Круститла Охо де Агва (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику